Анатолий Иванович Шендрик (15 июля 1946, г. Кировоград, УССР, СССР — 30 июля 2011, Москва) — советский и российский социолог, специалист в области социологии культуры и социологии молодёжи. Доктор социологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008).

Биография 
Родился в 1946 году в г.Кировоград УССР.

В 1970 году окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения.

После службы в армии работал в комсомольских органах и одновременно учился на философском факультете Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В 1977 году окончил аспирантуру философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1977—1990 годах младший, старший научный сотрудник, заведующий отделом Научно-исследовательского центра высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию — одну из первых в стране по социологическим наукам, опираясь на исследования, которыми руководил и в которых участвовал, работая в научно-исследовательском центре высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

С 1991 года профессор в Институте молодежи, заведующий кафедрой культурологии — одной из первых в России.

В 2008—2011 годах директор Центра социологии культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета.

Научная деятельность 
Входил в состав редколлегий журналов «Социологические исследования», «Личность. Культура. Общество», «Знание. Понимание. Умение».

Награды 
 Поощрительный диплом общества «Знание» Всесоюзного конкурса за лучшее произведение научно-популярной литературы за брошюру «Времен связующая нить» (1987)
 Почетный работник высшей школы Российской Федерации (2006)
 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации «За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов» (1999)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (2000)
 Медаль Н. И. Моисеева «За заслуги в образовании и науке» (2000)
 Лучший ученый России на конкурсе «Лидер в образовании СНВ-2003»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)

Основные работы 
 Шендрик А. И. Преемственность поколений и проблема десакрализации духовной жизни // Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений: Науч. сессия Ин-та молодежи, 28 февр. 1996 г. / Ин-т молодежи. М. 212 с. С. 8-16
 Шендрик А. И. Духовная культура советской молодежи: сущность, состояние, пути развития. М. : Мол. гвардия. 305 с., 1990
 Шендрик А. И., Кудрина Т. А., Комиссаров С. Н. Социалистические идеалы в массовом сознании молодежи / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. М. 210 с., 1991
 Шендрик А. И. Основы теоретической культурологии. Кн. 1: Становление и развитие идеи культуры в западной общественной мысли от античности до конца XIX века / Ин-т молодежи. М. 227 с., 1999
 Шендрик А. И. Основы теоретической культурологии. Кн. 2: Развитие культуры в западной и отечественной общественной мысли XX века / Ин-т молодежи. М. 235 с., 1999
 Шендрик А. И. Теория культуры : учеб. пособие для вузов. М. : ИНИТИ-ДАНА, 519 с., 2002
 Шендрик А. И. Социология культуры : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА. 495 с., 2005
 Шендрик А. И. Культура в мире: драма бытия: Избр. работы по теории и методологии культуры, социологии культуры, социальной философии. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 704 с., 2007
 Шендрик А. И. Культуроцентризм как базовый принцип реформирования российской высшей школы : доклад Ин-та фундамент. и приклад. исследований МосГУ / отв. ред. Вл. А. Луков. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 24 с., 2008

Примечания 

Социологи СССР
Социологи России
Политические социологи
Политологи России
Социологи по алфавиту